Bjergby har flere betydninger:
 En bjergby er en by som ligger i bjergene.

Bjergby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bjergby (Borup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Borup Sogn
 Bjergby (Herredskirke Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Herredskirke Sogn
 Bjergby (Hjørring Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Bjergby Sogn, Hjørring Kommune
 Bjergby Mors – en bebyggelse og et ejerlav i Bjergby Sogn, Mors
 Bjergby (Sevel Sogn) – en bebyggelse i Sevel Sogn
 Bjergby (Åsted Sogn) – en bebyggelse i Åsted Sogn
 Bjergby (Aulum sogn) - Forsvunden bebyggelse i Hammerum herred, Ringkøbing amt
 Munke Bjergby (Munke Bjergby sogn)
 Slots Bjergby (Slots Bjergby sogn) - en mindre by sydvest for Slagelse
 Stigs Bjergby (Stigs Bjergby-Mørkøv sogn)